Ведмеже () — газоконденсатне родовище у Тюменській області Росії. Було першим великим родовищем Тюменської півночі.

Характеристика 

Центр видобутку — місто Надим. Три поклади. Глибина 1060…3075 м. Ефективна потужність пластів 10…92 м.

Технологія розробки 

На початку XXI століття працюють 9 газових промислів. Родовище вироблене на 80% (2004).

Джерела 
 

Газоконденсатні родовища Росії
Газові родовища Росії
Тюменська область